Bogorodítskoie (en rus: Богородицкое) és un poble de la província de Kursk, a Rússia, que el 2017 tenia 241 habitants. Pertany al districte rural de Gorxétxnoie.

Referències 

Pobles de la província de Kursk